1 gmina w Niemczech:
 Ahrensfelde – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Barnim

1 dzielnica miasta w Niemczech:
 Ahrensfelde – dzielnica Ahrensburga